Ryska superligan i ishockey 2003/2004 var den åttonde säsongen av RSL, den då högsta serien av ishockey i Ryssland. 16 lag deltog i ligan och Avangard Omsk vann mästerskapet.

Grundserien
I grundserien spelades 60 omgångar, slutställningen ses nedan.

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 2003/2004
2003 i Ryssland
2004 i Ryssland
Säsonger av Ryska superligan i ishockey